Турианчай:

 Турианчай — река в Азербайджане.
 Турианчай — посёлок городского типа в Агдашском районе Азербайджана.